Балти́йский регио́н — неоднозначный термин, определяющий, в зависимости от той или иной регионоведческой концепции, различные сочетания государств и отдельных административно-территориальных образований в географическом районе, прилегающем к Балтийскому морю. Кросс-культурное соотнесение и определение взаимной эквивалентности терминов на разных языках дополнительно осложняется разными именами, которыми именовалось Балтийское море и его побережье на разных этапах истории у разных народов.

В наиболее широких географических очертаниях Балтийский регион как совокупность территорий, выходящих на берег Балтийского моря, подразделяется на:
 Балтийское Поморье (в составе: Померания и Польское Поморье) — юго-западное побережье Балтики
 Прибалтику (включая Финский залив) — юго-восточное побережье Балтики
 Скандинавию за вычетом Норвегии — северное побережье Балтики.

Стра́ны Балти́йского мо́ря в современном (2010 год) составе — 9 государств: Дания, Швеция, Финляндия, Россия (Калининградская и Ленинградская области, Санкт-Петербург), Эстония, Латвия, Литва, Польша (Померания, Западная Померания, Вармия и Мазуры) и Германия (Гамбург, Шлезвиг-Гольштейн, Мекленбург-Передняя Померания). В таком составе население региона составляет около 50 млн чел..

Совет государств Балтийского моря (СГБМ) в момент своего учреждения (5–6 марта 1992 года) включил в свой состав, помимо указанных стран, Норвегию, а также Европейскую комиссию как коллективного члена. В 1995 году в состав СГБМ была принята Исландия. Таким образом, фактический состав СГБМ вышел далеко за рамки географического региона Балтики, и отныне упоминание Балтийского моря в его названии имеет столь же отвлечённое значение, как и Северной Атлантики — в названии Североатлантического договора.

Этимология 
Балтика известна мореплавателям с античных времён. Указание на  „пояс“ иногда соотносят с тем, что это море «подобно поясу, простирается от Скифии до Греции». Этот корень имеет аналоги в др.-исл. belti, шв., дат., норв. b„lte („пояс“). На средневерхненемецком — Beltemere. Попытки Иоханссона (KZ 36, 385 и сл.), Торбье Ёрнссона (1, 73) и Фалька–Торпа (123) связать с лит. baґltas белый отвергнуты, так как балтийские племена не знали в древности мореплавания. Поздняя передача ср.-лат. Balticum mare встречается у Адама Бременского (1, 60); и Balticum fretum у Саксона Грамматика (16, 657, 17).

Balticum — термин, используемый в нескольких языках, включая скандинавские и немецкий, которым обозначают территорию, относящуюся к современной Эстонии, Латвии и Литве. В некотором контексте он включает исторические или культурные земли с преобладанием немецкого населения, или провинции Эстонии, Ливонии, Курземе и Латгалии (в соответствии с современными Эстонией и Латвией), иногда также Восточная Пруссия, в то время как Литва иногда исключается.

Исторические компоненты балтийского региона

Статистика по некоторым государствам региона 
Источник: eurostat.ec.europa.eu

Таблица №1. Демография   

Таблица №2. Валовый внутренний продукт   
   
   
   
Таблица №3.  Валовая добавленная стоимость: доли отраслей во всём хозяйстве, на 2008 год (%)   
   
   
   
Таблица №4. Инвестиции, относительно к ВВП (%)

См. также 
 Прибалтика

Примечания

Ссылки 
 Информационный Центр Балтийского моря
 The Baltic University Programme
 Baltic Sea Region Spatial Planning Initiative VASAB
 Baltic Sea Region Programme 2007-2013
 vifanord
 Балтийский межрегиональный институт общественных наук: тексты изданий института по теме Балтийского региона

Балтийское море